Бермбах:

 Бермбах — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Бермбах, Грегор (род. 1981) — немецкий бобслеист.